Цаво может означать:

  — регион Кении.
 Цаво (река) — река в Кении.
 Восточный Цаво — национальный парк в Кении.
 Западный Цаво — национальный парк в Кении.